Moede ist der Familienname folgender Personen:
 Hartmut Moede (* 1944), deutscher Generalleutnant a. D.
 Walther Moede (1888–1958), deutscher Arbeitspsychologe